Brunetti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:
Personas
Argentina Brunetti (1907—2005), actriz y escritora argentina. 
August Brunetti-Pisano (1870-1943), compositor austriaco.
Enrico Adelelmo Brunetti (1862-1927), entomólogo y músico británico.
Enrique Brunetti (1928-1992), mediocampista argentino.
Gaetano Brunetti, también conocido como Cayetano Brunetti (1744-1798), compositor italiano al servicio de la corte española.
Ivan Brunetti (n. 1967), dibujante de cómics estadounidense.
Octavio Brunetti (siglo XXI), pianista argentino.
Paulo Brunetti (n. 1973), actor argentino. 
Susana Brunetti (1941-1974), actriz y vedette argentina.

Ficción
 Comisario Guido Brunetti: protagonista de la serie de novelas policíacas de Donna Leon.